

Patronyme 
Hodgkin est le nom de famille de diverses personnes célèbres :

 Alan Lloyd Hodgkin (1914-1998), lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine pour ses travaux sur les fonctions nerveuses.
 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994), chimiste britannique, elle travailla sur la diffractométrie de rayons X, prix Nobel de chimie en 1964.
 Eliot Hodgkin (1905-1987), peintre britannique.
 Henry Hodgkin (1877-1933), médecin et missionnaire quaker anglais, cofondateurs de la  à Chengdu et l'un des principaux inspirateurs et fondateurs du Mouvement international de la Réconciliation.
 Howard Hodgkin (1932-2017), peintre et graveur anglais.
 
 Thomas Hodgkin (1831–1913), banquier et historien britannique.
 Thomas Hodgkin (1798–1866), médecin britannique.
  (1910–1982), historien anglais.

Sciences 
 Maladie de Hodgkin, une hémopathie maligne,
 (5422) Hodgkin, astéroïde.

Voir aussi 
 Hodgkins (Illinois)

Homonymie de patronyme